Distensión en Medicina es el "cambio en el tamaño o forma de un tejido u órgano tras aplicar una tensión externa". Se produce debido a un movimiento brusco, caída, golpe o una fuerte torsión del tejido, que hace superar su amplitud normal. En las vísceras huecas se produce por el incremento de gas o líquido en su interior.

Según el tejido u órgano afectado

Órganos 
 Cuando afecta a todo el abdomen se denomina distensión abdominal.
 Cuando afecta al estómago se denomina distensión gástrica.
 Cuando afecta al intestino se denomina distensión intestinal.
 Cuando afecta al esófago se denomina distensión esofágica.

Tejidos 
 Cuando afecta a una vena se denomina distensión venosa.
 Cuando afecta a un músculo se denomina distensión muscular o coloquialmente tirón muscular. 
 Cuando origina un estiramiento excesivo de un ligamento (banda resistente de tejido elástico que une los extremos óseos en una articulación) se denomina distensión ligamentosa o esguince.

Diagnóstico diferencial 
No debe confundirse con:
 luxación que es lesión que involucra el cambio de posición de la articulación y la separación de sus huesos.
 fractura de un hueso que es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea

Véase también 
 Distensión (Diplomacia)

Referencias 

Términos médicos